Lockheed P-38 Lightning – amerykański samolot myśliwski z okresu II wojny światowej
 Lockheed F-35 Lightning II – amerykański współczesny samolot myśliwski
 English Electric Lightning – brytyjski myśliwiec z czasów zimnej wojny
 Lightning – trzeci singiel zespołu The Wanted z albumu Battleground
 Lightning – złącze firmy Apple
 Lightning – wersja programu Mozilla Calendar
 Lightning – program służący do sterowania oświetleniem